Unir, une association politique française ;
 Union des nationaux indépendants et républicains, un parti politique français ;
 Union nationale pour l'indépendance et la révolution, un parti politique tchadien ;
 Unir pour le socialisme, un groupe d'opposition interne dans le Parti communiste français entre 1952 et 1974 ;
 Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR), un parti politique colombien.